Чойбалсан Хорлоґійн (1985 — 1952) — правитель Монголії.
 Чойбалсан (місто) — назва міста в Монголії.
 Чойбалсан (аеропорт) — аеропорт в місті Чойбалсан (Монголія).